S81, S-81 ou S.81 peut faire référence à :
 Blériot-SPAD S.81, un avion de chasse français ;
 Isaac Peral (S-81), un sous-marin de la marine espagnole ;
 Ligne S81 du RER bruxellois en Belgique ;
 Plaie ouverte de la jambe, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres